Vikby kan syfta på:

 Vikby, Ekenäs – by i Ekenäs stad, Nyland
 Vikby, Korsholm – by i Korsholms kommun, Österbotten
 Vikby – tidigare namn för gård på Lidingö, se Bo gård
Vikby, Täby - vikingatida gård i Täby kommun